Kerkhofkapel (Cadier en Keer), een kapel in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten
 Kerkhofkapel (Cauberg), kapel op de begraafplaats op de Cauberg te Valkenburg, Nederland
 Kerkhofkapel (Eijsden), een kapel in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten
 Kerkhofkapel (Grashoek), een kapel in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Kerkhofkapel (Guigoven), kapel op het kerkhof van Guigoven in de Belgische gemeente Kortessem
 Kerkhofkapel (Heythuysen), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Kerkhofkapel (Holtum), een kapel in Holtum in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen
 Kerkhofkapel (Ittervoort), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Kerkhofkapel (Lutterade), een kapel in Geleen in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen
 Kerkhofkapel (Melick), een kapel in de Nederlandse gemeente Roerdalen
 Kerkhofkapel (Merselo), een kapel in de Nederlandse gemeente Venray
 Kerkhofkapel (Nederweert), een kapel op de begraafplaats in Nederweert, Nederland
 Kerkhofkapel (Nederweert-Eind), een kapel op de begraafplaats in Nederweert-Eind, Nederland
 Kerkhofkapel (Oud-Roosteren), een kapel in de Nederlandse gemeente Echt-Susteren
 Kerkhofkapel (Panningen), een kapel in de Nederlandse gemeente Peel en Maas
 Kerkhofkapel (Papenhoven), een kapel in de Nederlandse gemeente Sittard-Geleen
 Kerkhofkapel (Rolduc), een kapel in de Nederlandse gemeente Kerkrade
 Kerkhofkapel (Sevenum), kapel op het kerkhof in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Sint-Ludwigkapel, ook Kerkhofkapel St. Ludwig, kapel in Vlodrop-Station, Nederland
 Kerkhofkapel Calvarieberg, een kerkhofkapel in Well, Nederland